Júlia Liptáková (née le , Nová Dubnica, Slovaquie) est un top modèle slovaque reconnu.

Née dans une petite ville slovaque, Nová Dubnica, près de Trenčín, Júlia Liptáková y a passé toute son enfance. Une fois l’examen d’entrée réussi, elle a été admise au lycée de Dubnica nad Váhom. A l’heure actuelle, elle poursuit ses études supérieures.

Dès l’âge de seize ans, elle a commencé à participer à des concours de beauté, gagnant le titre de "Miss dievča" en 2000, dans sa Nová Dubnica natale. En 2004, elle a obtenu le titre prestigieux de Miss Body Beautiful of the World en Malaisie et le prix spécial Miss Bikini of the World en Chine. 
En , la finale mondiale du concours Model Of The Year s’est déroulée en Corée, et Júlia y a gagné le titre de deuxième dauphine et, avec une large avance, le titre mondial dans la catégorie Best Body In Swimsuit. 

Dans le concours suivant, Global Beauty Queen, organisé en Chine, elle s’est placée , (3. runner up) et première dans la catégorie Miss Disco Queen.

Elle mesure 174 cm, ses mensurations sont 90-61-89 ; elle est blonde aux yeux bleu-vert.

Liens externes

 Site officiel de Júlia Liptáková

Naissance en avril 1984
Mannequin femme slovaque